Фи́нская во́лость

 Финская волость — административно-территориальная единица Тарского уезда Тобольской губернии, а затем Тарского уезда Омской губернии в 1914—1924 годах.

 Финская волость — название водки, выпускаемой ООО «Александровским пищекомбинатом» (г. Нальчик).

См. также 

 Список бывших финских волостей